Зоран Петрович (; 14 июля 1997) — черногорский футболист, нападающий клуба «Титоград» из Подгорицы.

Карьера 
Зоран выступает за команду «Младост». В основном составе дебютировал 8 марта 2015 года в матче против «Могрена». Зоран вышел на поле на 78-й минуте встречи вместо Миройе Йовановича, забившего в том поединке два гола. В сезоне 2014/15 сыграл в основном составе лишь 2 матча. Выступал преимущественно в молодёжном первенстве.

В следующем сезоне Петрович сыграл в 18 матчах из 33. 9 марта 2016 года Зоран отметился голом в ворота «Искры», которая проиграла «Младости» с разгромным счётом 0:5. Летом 2016 года сыграл в 2 матчах лиги чемпионов УЕФА.

Выступал за сборные до 17 и до 19 лет в отборочных турнирах чемпионатов Европы.

Достижения 
 Чемпион Черногории (1): 2015/16
 Обладатель Кубка Черногории (1): 2014/15
 Финалист Кубка Черногории (1): 2013/14

Ссылки 
 Профиль на сайте футбольного союза Черногории

Футболисты Черногории
Игроки ФК «Титоград»